Елховка (от рус. диал. елха «ольха») — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Елховка — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Елховка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Елховка — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Елховка — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Елховка — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Елховка — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Елховка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Елховка — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Елховка — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.
 Елховка — деревня в городского округа Семёновский Нижегородской области, рабочий посёлок Сухобезводное.
 Елховка — деревня в городского округа Семёновский Нижегородской области, Тарасихинский сельсовет.
 Елховка — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Елховка — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Елховка — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Елховка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Елховка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Елховка — посёлок в Борском районе Самарской области.
 Елховка — село в Елховском районе Самарской области.
 Елховка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Елховка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Елховка — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Елховка — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Елховка — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Елховка — село в Сурском районе Ульяновской области.

Реки 
 Елховка (приток Барыша)
 Елховка (приток Белой)
 Елховка (приток Большой Просницы)
 Елховка (приток Великой)
 Елховка (приток Вохтожки)
 Елховка (приток Гущи)
 Елховка (приток Нужны)
 Елховка (приток Орлянки)
 Елховка (приток Рюндюга) — приток Рюндюга
 Елховка (приток Солоницы)
 Елховка (приток Суры)
 Елховка (приток Черняницы)

См. также 
 Елховка — станция Приволжской железной дороги на линии «Саратов—Сенная».
 Малая Елховка
 Большая Елховка
Новая Елховка